Аполло́н Серге́евич Ограно́вич (23 мая 1942 — 3 марта 2019, Львов) — советский украинский .

Биография 
Родился в семье юриста Сергея Михайловича Ограновича, сына М. П. Ограновича (1848—1904), учредителя первого санатория в Крыму.

В 1945 году семья переехала во Львов.

Осенью 2012 года посетил Елабугу, где участвовал в мероприятиях, посвящённых 200-летию Бородинского сражения, и передал в дар  хранившийся в семье чубук, принадлежавший Н. А. Дуровой, с которой он состоял в дальнем родстве.

Похоронен 6 марта во .

Семья 
Жена — Мария (Марта) Теодозиевна.

Творчество 
Автор многих памятников во Львове и Львовской области. В числе его работ:
 Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил (Львов, 1970) — в соавторстве с М. Д. Вендзиловичем; скульпторы Д. П. Крвавич, Э. П. Мисько, Я. Н. Мотыка, художник-монументалист А. П. Пирожков. Монумент демонтирован в декабре 2018 — марте 2019.
 Памятник «Слава труду» (Радехов, 1973); скульптор Я. И. Чайка.
 Проект реконструкции  на  (Львов, 1973—1975, реализован не полностью).
 Памятник погибшим землякам (Смыков, Сокальский район; 1974); скульптор В. П. Одреховский.
 Памятник подвигу советских медиков во время Второй мировой войны (Львов, улица Пекарская, 52; 1975); скульптор .
 Проект реконструкции улицы Коперника (Львов, 1977).
 Комплексный план политического, архитектурно-художественного и светового оформления Львова (1979, в соавторстве) — первый подобный план на Украине и получил премию.
 Надгробный памятник Ирине Вильде на Лычаковском кладбище; скульптор Т. М. Брыж.
 Мемориальная доска в память демонстраций апреля 1936 года во Львове (Львов, ); скульптор Т. М. Брыж.
 Памятный знак «50-летие воссоединения украинских земель» (Львов, ; 1989); скульптор . Демонтирован в начале 1990-х годов.

Награды и премии 
 Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко (1972) — за монумент Боевой славы советских вооружённых сил во Львове

Комментарии

Примечания

Ссылки